Herzeele kan zijn:

Dorp en Franse gemeente in de Franse Westhoek, zie Herzele (Frankrijk)
Rivier in de Franse Westhoek, zie Herzele (rivier)
Oude schrijfwijze van een dorp en gemeente in Oost-Vlaanderen, zie Herzele (België)